La barquette marseillaise est le bateau des petits métiers de la mer dans le patrimoine maritime provençal. 
 La barquette est une voiture de course de type sport-prototypes, ouverte, donc sans toit, et généralement sans pare-brise, sans portes, et à moteur central. 
 La barquette est une forme d’emballage assez plat, en tous cas de faible hauteur par rapport à l’ouverture. 
 La barquette est une civière rigide aux bords relevés. 
 La barquette est un des noms vernaculaires d'un poisson méditerranéen, le serran écriture. 
 La « Barquette 3 chatons » est un biscuit LU pointu aux deux extrémités et historiquement garni de confiture, ou de chocolat de nos jours. En 2013, elle change de nom pour « La Barquette de Lulu ».